HESSI bezeichnet

 ein Weltraumteleskop der NASA (HESSI als Kurzform von RHESSI – Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager)

Hessi ist der Name von:
 Hessi (Ostfale) († 804), altsächsischer, ostfälischer Stammesführer, der sich im Jahr 775 Karl dem Großen in den Sachsenkriegen unterwarf.

HESSI